Xevious — серия видеоигр в жанре вертикального скролл-шутера, разработанная компанией Namco. Первая игра серии, Xevious, была разработана Масанобу Эндо (Masanobu Endō) и выпущена в виде аркадного игрового автомата в 1982 году. Она стала одним из первых вертикальных скролл-шутеров и оказала существенное влияние на развитие этого жанра. Впоследствии игра была портирована на ряд домашних систем и получила несколько продолжений и переизданий, а также подражаний.

Игровой процесс 
Особенностью игрового процесса является наличие наземных и воздушных целей, для уничтожения которых используются разные кнопки. Эта концепция впоследствии применялась в ряде других игр, включая игры серии TwinBee и Dragon Spirit, но во многих более поздних играх жанра концепция двух видов оружия не использовалась и все цели уничтожались одним видом оружия.

Игры серии 
Xevious (1982)
Super Xevious (1984)
Super Xevious: GAMP no Nazo (1986)
Xevious: Fardraut Saga (1988) — разработана Compile
Xevious: Fardraut Densetsu (1990) — разработана Compile
Solvalou (1991) — использовала трёхмерную полигональную графику и вид от первого лица
Xevious 3D/G (1995) — вертикальный скролл-шутер с трёхмерной графикой
Xevious Arrangement (1995) — ремейк оригинальной игры с новыми уровнями и улучшенной графикой и музыкой, был выпущен в составе сборника Namco Classic Collection Vol. 1
Xevious Resurrection

Спин-оффы 
Grodba (1984) — игра с одним из противников в качестве героя

Серии компьютерных игр
Игры жанра Shoot 'em up